Degré Balling
Degré Baumé
Degré Brix